Municípios brasileiros
 Novo Santo Antônio (Mato Grosso)
 Novo Santo Antônio (Piauí)

Desambiguações de topônimos